Černovice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Černovice u Tábora (Tschernowitz), Stadt im Okres Pelhřimov
 Černovice u Bukovce (Tscharlowitz), Gemeinde im Okres Domažlice
 Černovice u Chomutova (Tschernowitz), Gemeinde im Okres Chomutov
 Černovice u Kunštátu (Tschernowitz), Gemeinde im Okres Blansko
 Černovice (Brno) (Tschernowitz), Ortsteil von Brünn, Okres Brno - město
 Čerňovice (Tscherlowitz), Gemeinde im Okres Plzeň - sever

Siehe auch:
 Tschernowitz